Le championnat du monde de snooker 1984 a lieu du 21 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (8) 
 138 Rex Williams
 119, 100 Jimmy White
 115, 101 Kirk Stevens
 109 Ray Reardon
 102 Dennis Taylor
 100 Steve Davis

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1984
Snooker
Snooker 1984
Sport en Angleterre en 1984
Snooker en 1984
Sport en avril 1984
Sport en mai 1984